Siebenquellenbach ist ein Gewässername:

 Siebenquellenbach (Eyb), linker Zufluss der Eyb in Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Siebenquellenbach (Glasbach) oder Langentalbach, linker Zufluss des Glasbachs (zum Hochspeyerbach) vor Frankenstein, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Siebenquellenbach (Maisinger Bach), rechter Zufluss des Maisinger Bachs in Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern